Солине могу бити:

 Солине (Босиљево), насељено мјесто у општини Босиљево, Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Солине (Добрињ), насељено мјесто у општини Добрињ, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Солине (Жупа дубровачка), насељено мјесто у општини Жупа дубровачка, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска
 Солине (Мљет), заселак у општини Мљет, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска
 Солине (Сали), насељено мјесто у општини Сали, Задарска жупанија, Република Хрватска